Les Acamariens sont, dans l'univers de fiction de Star Trek, une race humanoïde provenant de la planète Acamar III dans le Quadrant Alpha.

Physiologie 
Leur apparence est très proche des humains à l'exception d'une sorte de crête osseuse qui leur barre le front depuis l'arête du nez. Les Acamariens arborent sur leur visage des tatouages.

La principale particularité de leur métabolisme vient de la composition de leur sang qui comporte fer et cuivre.

Culture 
La société acamarienne repose sur les clans. L'appartenance à l'un d'entre eux permet de jouir ou non d'un certain poids politique ou social.

Histoire 
Des siècles de guerres claniques trouvèrent une solution lors de la création d'un gouvernement mené par le Sovereign Marouk. Un seul clan, les nomades Détrousseurs, a préféré quitté Acamar III à cette époque pour devenir des maraudeurs.

Jean-Luc Picard fut chargé par le gouvernement acamarien de négocier le retour de ce clan Détrousseurs. Cette négociation fut couronnée de succès.

Épisode notable 
 Star Trek : La Nouvelle Génération - saison 3, épisode 9 : Vengeance (The Vengeance Factor)

Voir aussi 

Espèce extraterrestre de Star Trek